Świsłocz − rzeka na Białorusi, dopływ Berezyny
 Świsłocz − rzeka na Białorusi, dopływ Niemna
 Świsłocz − miasto na Białorusi, obwód grodzieński, w rejonie świsłockim
 Świsłocz − agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Świsłocz − osiedle typu miejskiego na Białorusi, obwód miński
 Świsłocz − wieś na Białorusi, obwód mohylewski